SMIL oder Smil steht für:
 Synchronized Multimedia Integration Language, auf XML basierender Standard einer Auszeichnungssprache für zeitsynchronisierte multimediale Inhalte

Personen:
 Smil Flaška von Pardubitz (1349–1403), böhmischer Adliger und Schriftsteller
 Smil von Zbraslav und Střílky († 1273), mährischer Adliger, Kastellan von Prerau und Burggraf von Brumov
 Vaclav Smil (* 1943), kanadischer Wissenschaftler

SMIL